Darga peut désigner :

Toponyme 

 Darga, village du Burkina Faso

Patronyme 

 Muhibbe Darga (1921-2018), archéologue turque.

Autres 
 Darga, grade utilisé par la fédération européenne de Krav-Maga pour désigner le niveau des pratiquants à partir de la ceinture noire.
 Darga, groupe de musique marocain